«El Oro» puede referirse a:

Toponimia

en Ecuador 
 El Oro, provincia.

en México 
 El Oro, municipio del estado de México.
 El Oro, municipio del estado de Durango.
 Concepción del Oro, municipio del estado de Zacatecas
 San Francisco del Oro, municipio del estado de Chihuahua
 Santa María del Oro, municipio del estado de Nayarit
 Santa María del Oro, municipio del estado de Durango
 Santa María del Oro, municipio del estado de Jalisco

  en Perú 
 El Oro''', distrito de Antabamba, departamento de Apurímac.